Svältör kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svältör (vid Korpeslot, Vörå), Österbotten, 
 Svältör (vid Kalotan, Vörå), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar